Out of Evil Cometh Good – film del 1912 diretto da Warwick Buckland
 Out of Evil Cometh Good – film del 1914 diretto da Ethyle Batley